rog, ili rogovi (kratka množina: rozi), šiljaste izrasline koje se pojavljuju najčešće u paru na glavi neke životinje; Izvedenica od riječi rog je i rožnato tkivo od kojeg je građen čitav niz tvrdih dijelova tijela raznih životinja kao i čovjeka (primjer: nokti);
 rog (glazbalo), limeno puhačko glazbalo
 engleski rog, drveno puhačko glazbalo

Riječ rog pojavljuje se i u nazivima poluotoka:
 Zlatni rog
 Afrički rog.

Riječ rog je vrlo često sastavni dio raznih imena gradova, mjesta i naselja, kao i u imenima osoba, naročito na njemačkom govornom području.

Rog (grad) je ime srednjovjekovnog grada u Hrvatskoj.

Rog (tvornica bicikla) je tvornica bicikla u Ljubljani, Slovenija (kod Trubarjeve ceste).

U kolokvijalnom govoru izraz da "netko ima rogove" znači da mu životni partner nije vjeran.